Charewicz:
 Leon Charewicz
 Zofia Charewicz